

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Za Szosą – część miasta Busko-Zdrój
 Za Szosą – część wsi Bruki Unisławskie w woj. kujawsko-pomorskim, w  pow. chełmińskim, w gminie Unisław
 Za Szosą – część wsi Wisznice-Kolonia w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Wisznice
 Za Szosą – część kolonii Kamionka w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Siedliszcze
 Za Szosą – część kolonii Lipówki w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Siedliszcze
 Za Szosą – część wsi Brzezie w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Kłaj
 Za Szosą – część wsi Koniecbór w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Raczki
 Za Szosą – część wsi Białoborze w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Stopnica
 Za Szosą – część wsi Dębska Wola w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Morawica